Chiesa della Madonna della Rosa a Chianciano Terme
Chiesa della Madonna della Rosa a Trequanda
Chiesa della Madonna della Rosa a Moretta
Chiesa della Madonna della Rosa a Correggio